Wielki Mur Chiński – hasło dotyczące chińskiego zabytku o tej nazwie.
 Mur Chiński (informatyka) – hasło dotyczące sposobu tworzenia oprogramowania.